Madhupur – comune del Bangladesh
 Madhupur – regione forestale del Bangladesh
 Madhupur – suddivisione dell'India